Swan River peut désigner :

Toponymes

La Swan est un fleuve qui coule en Australie-Occidentale et traverse Perth, la capitale de cet État, avant de se jeter dans l'océan Indien à hauteur de Fremantle.
 La Swan River Colony est le nom de la colonie établie par le Capitaine James Stirling sur ses rives.

Swan River, ville de la province du Manitoba.
 Swan River, municipalité rurale du Manitoba.
 Swan River, circonscription électorale provinciale du Manitoba.
 Première Nation de Swan River, bande indienne de l'Alberta.
 Swan River 150E, réserve indienne en Alberta.

Homonymie de toponyme